Long An (provincie)
 Long An (An Giang)
 Long An (Đồng Nai)
 Long An (Long An)
 Long An (Vĩnh Long)
 Long An (Tiền Giang)
 Long An (Đà Nẵng)